Wołżańskia Fabryka Samochodów
 WAZ – Worked All Zones, dyplom krótkofalarski

Zobacz też:
 Vaz